Antoni Stanisław Marian Sanojca, ps. Cis, Knapik, Kortum, Marian, Skaleń (1899–1990) – polski wojskowy
 Józef Sanojca (1887–1953) – polski publicysta, działacz ludowy, poseł
 Karol Sanojca – polski historyk
 Piotr Sanojca OP – duchowny rzymskokatolicki, działacz społeczny

Przypisy